Les munitions Hydra shok sont un type de projectile à pointe creuse.

Les munitions Hydra shok présentent un noyau central et une enveloppe crantée avec un noyau en plomb non lié. Ensemble, ces éléments fournissent une expansion plus fiable et une pénétration plus profonde que les autres munitions à pointe creuse.

Calibres
Les munitions Hydra shok sont disponibles en différents calibres tels que 9 × 19 mm Parabellum, 10 mm Auto, .32 ACP, .380 ACP, .38 Special, .327 Federal Magnum, .357 Magnum, .40 S&W, .45 ACP, .45 GAP, et .44 Magnum. Les cartouches "slugs" de fusil de chasse de calibre 12 intègrent également la technologie Hydra shok.

Références

Munition